Dawungsari (Cilawu)
 Dawungsari (Pegandon)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing